El Torneo del Interior o también Top 16 en su edición 2012 empezó el 13 de octubre y finalizó el 24 de noviembre del mismo año. 

El equipo campeón fue el Duendes RC que ganó la final frente a Cardenales RC por 40 - 21 y así obtuvo su tercer lauro tras los obtenidos en 2003 y 2009.

Participantes 

 Zona Campeonato

Zona Ascenso

Formato de competencia 

 Zona Campeonato

En la primera fase los dieciséis participantes se dividieron en cuatro grupos de cuatro cada uno, enumerados del 1 a 4, donde se enfrentaron los del grupo 1 contra los del 2 y los del 3 contra los del 4 a una rueda. Por partido ganado se otorgaron dos puntos, por partido empatado uno y ninguno en caso de derrota. No se otorgó punto bonus.

Una vez finalizada la primera fase, los grupos 1 y 2 y los 3 y 4 se juntaron en dos tablas, zona A y zona B donde los cuatro primeros de zona avanzaron de fase por el campeonato, mientras que los cuatro peores, por la permanencia.

En la segunda fase los ocho clasificados se ordenaron en duelos de eliminación directa hasta la final, donde quienes perdían quedaban eliminados. El ganador de los duelos se consagró campeón.

Para determinar el descenso se conformaron duelos de eliminación directa, donde los ganadores dejaron de participar y los perdedores debían revalidar la permanencia hasta lograr que uno descienda una plaza para su región.

 Zona Ascenso

En la primera fase los dieciséis participantes se dividieron en cuatro grupos de cuatro cada uno, enumerados donde se enfrentaron todos contra todos a una rueda. Por partido ganado se otorgaron dos puntos, por partido empatado uno y ninguno en caso de derrota. No se otorgó punto bonus.

Los dos primeros de cada grupo avanzaron a la siguiente fase, que consistía en duelos de eliminación directa hasta lograr un equipo ganador de la zona ascenso, el cual logró un ascenso para su región para la siguiente edición del Top-16.

Zona Campeonato

Zona A 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Cuarta fecha

Zona B 

1:Liceo tiene once tryes a favor mientras que Sociedad Sportiva y Sporting tiene diez.
2:Sociedad Sportiva tiene una amarilla mientras que Sporting tiene cuatro.

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Cuarta fecha

Eliminatoria por el campeonato 

Duendes RC
Campeón
Tercer título

Eliminatoria por el descenso 

Los ocho peores participantes (cuatro por zona) definieron el descenso en duelos de eliminación directa, donde los ganadores dejaban de participar, mientras que los perdedores debieron revalidar la condición y seguir participando.

El equipo descendido, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca, descendió una plaza para la región pampeana para la siguiente edición del torneo.

Zona Ascenso

Grupo 1 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Grupo 2 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Grupo 3 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Grupo 4 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Segunda fase

Enlaces externos 

 Torneo en UAR.com.ar
 Reglamento de la Zona Campeonato
 Reglamento de la Zona Ascenso
 Tablas de posiciones de la Zona Campeonato
 Reusltados de los partidos de la Zona Campeonato
 Tablas de posiciones de la Zona Ascenso
 Resultado de los partidos de la Zona Ascenso

Rugby en 2012
2012
Deporte en Argentina en 2012